Magyarországon
Bakonycsernye, Fejér megye

Szerbiában
Magyarcsernye (szerbül Nova Crnja)
Szerbcsernye vagy Németcsernye (szerbül Srpska Crnja)